Uppdraget kan syfta på:

Filmer 
 Uppdraget (1977) – svensk film från 1977 med Christopher Plummer i huvudrollen
 Uppdraget (2003) – amerikansk film från 2003 med Al Pacino och Colin Farrell i huvudrollerna, (originaltitel: The Recruit)
 Uppdraget (2006) – amerikansk film från 2006, (originaltitel: Hoot)

Övrigt 
 Uppdraget (TV-program) – TV-program som sändes 1993–1995 av TV4